Мисти:
 Мисти () — вулкан в Перу.
 Мисти — город в Турции.
 Мисти () — имя персонажа американской версии японского аниме-сериала «Покемон».

См. также 
 Мисти Рэин (, род. 1969) — сценический псевдоним американской порноактрисы, режиссёра и танцовщицы.
 Misty Blue (досл. «Туманная грусть») — студийный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд.
 MISTY1 — блочный алгоритм шифрования.